Cripple Creek může znamenat:

Město v USA:
 Cripple Creek (Colorado) – město v okresu Teller County
 Cripple Creek (Virginie) – unincorporated community v okresu Wythe County
 Cripple Creek (Delaware) – obydlená oblast v okresu Sussex County

Řeka:
 Cripple Creek (řeka) ve státě Virginie, USA

Hudba:
 Cripple Creek (píseň) – folkový tradicionál
 Cripple Creek Ferry – píseň od Neila Younga
 Up on Cripple Creek – píseň od skupiny The Band